Ма́льский — русская фамилия.

Известные носители 
 Мальский, Александр Николаевич (1907—1994) — советский учёный в области пищевого производства.
 Мальский, Анатолий Яковлевич (1909—1989) — советский хозяйственный деятель, инженер.
 Мальский, Игорь Степанович (1957—2004) — российский интеллектуал, журналист, переводчик, историк литературы, редактор, фотограф, поэт, автор песен.
 Мальский, Маркиян Зиновьевич (род. 1954) — советский географ, украинский учёный и дипломат.
 Мальский, Сергей Львович — советский и российский учёный, заслуженный изобретатель Российской Федерации (2004).

См. также 
 Онуфрий Мальский (ум. 1592) — православный святой. Основатель обители в честь Рождества Богородицы в Малах (Мальский монастырь). По его имени названо Мальское воскресенье — первое воскресенье после Петрова поста.